Revoy est un patronyme du Nord-Est de la France.

Patronymes 
 , né en 1977, auteur et illustrateur français, travaillant aux États-Unis, connu pour ANIMUS.
 David Revoy, né en 1981, illustrateur français, spécialiste des logiciels libres, connu pour Pepper&Carrot.